Personen:
Arend Rothuizen (1906-1960), Nederlands architect
Gerard Rothuizen (1926 -1988), Nederlands theoloog en predikant  
Henk Rothuizen (1949), Nederlands voorganger en schrijver van christelijke boeken

In samenstelling:
Rothuizen van Doorn ’t Hooft, architecten- en stedenbouwkundig bureau (medeoprichter Arend Rothuizen)

Gelijkend:
Evert Jan Rotshuizen (1888-1979), Nederlands architect, bij geboorte Rothuizen genaamd